Die Saison 1950/51 war die fünfte Spielzeit der Klass A als höchste sowjetische Eishockeyspielklasse. Den sowjetischen Meistertitel sicherte sich zum ersten Mal überhaupt der WWS MWO Moskau. Vor allem die Finalrunde erregte das Interesse des Publikums und die Spiele, die im Dynamo-Stadion in Moskau ausgetragen wurden, fanden regelmäßig vor einer Kulisse von ca. 30.000 Zuschauern statt.

Modus 
Die zwölf Mannschaften der Klass A wurden zunächst in zwei Gruppen mit je sechs Mannschaften aufgeteilt. Jede Mannschaft bestritt in der Hauptrunde je ein Spiel gegen die anderen Gruppengegner, wodurch die Anzahl der Spiele pro Mannschaft fünf betrug. Anschließend spielten die drei besten Mannschaften jeder Gruppe in Hin- und Rückspiel in einer Finalrunde um den Meistertitel, während die übrigen sechs Mannschaften je einmal gegen jeden Gegner in der Platzierungsrunde um Platz sieben antraten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe B

Finalrunde

Platzierungsrunde um Platz 7

Beste Torschützen 
Fett: Saisonbestwert

Sowjetischer Meister

Einzelnachweise

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Artikel bei championat.ru (russisch)

1950
Eishockeysaison 1950/51